Горани может означать:
 Горани — язык, распространённый в горах Загроса (Ирак, Иран).
 Хала Горани — ведущая и корреспондент CNN International.
 Горани — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Горани — деревня в Минском районе Минской области.